Рощу́пкина — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Рощупкина, Виктория Андреевна (род. 1995) — белорусская легкоатлетка, специалистка по спортивной ходьбе.
 Рощупкина, Надежда Николаевна (род. 1963) — советская и российская бегунья, спринтер.
 Рощупкина, Наталья Викторовна (род. 1978) — российская легкоатлетка, специалистка по многоборьям.